Никола́й Са́блин: Саблин, Николай Алексеевич (1849/1850—1881) — революционер, член «Народной воли».
 Саблин, Николай Васильевич (1880—1962) — капитан 2-го ранга Гвардейского экипажа, общественный деятель.
 Саблин, Николай Павлович (1880—1937) — капитан 1-го ранга, командир царской яхты «Штандарт», флигель-адъютант.
 Саблин, Николай Яковлевич (1730—1808) — гравёр на меди.